

Сатанински църкви 
Днес съществуват най-различни сатанински църкви.

От средновековните рицари Тамплиери, Розенкройцери и Алхимици произтича Херметичният орден „Златна зора“, чийто клон е култът Зос Киа със съвременен наследник илюминатите от Танатерос.

Алистър Кроули, първоначално член на „Златна зора“, основава своя организация “Ordo Templi Orientis”.
Още приживе на Кроули част от последователите му в Англия се отделили от него и създали групи – клубовете „Адски огън“.

На 30 април 1966 г. Антон Шандор Ла Вей, следвайки ученията на френските Тамплиери, клуба на Адския огън – Англия и херметичния орден „Златна зора“, създава първата официално призната църква на Сатаната в САЩ.

От нея се е отделила общността „Храмът на Сет“, чийто върховен жрец претендираше, че е определен от демоничните сили за заместник на починалия през 1997 г. Ла Вей.

Друга известна сатанинска църква е „Църквата на Страшния Съд“, известна повече с името „Процесът“. Основана е 1963 г. в Лондон от семейство Робърт Мур и Мери-Ан Маклийн, които променили фамилните си имена и започнали да се наричат Де Гримстън. Първоначално „Процесът“ приемал съществуването на двама богове – Луцифер и Йехова, но по-късно приема и Сатаната.

Всички изброени църкви имат най-различни виждания за това какво е Сатаната (някои вярват, че е антропоморфно същество, други – че е тъмната сила в природата, трети са атеисти), какво е сатанизъм. Едни залагат твърдо на кървави ритуали и поругаване на християнски ценности, а други предпочитат личното себеусъвършенстване и развитие и като цяло се откъсват от християнската представа за зло) и какво е сатанинската магия (за едни тя е куп ритуали и заклинания, а според други ритуалите и заклинанията са шарлатанство).

Най-древният известен на човечеството сатанизъм е този сатанизъм, според който сатанистът не принадлежи към никаква църква, не се интересува от никакви чужди идеологии и сам решава в какво да вярва и в какво не.

Сатанизъм